Montbrun puede referirse a: 

 Montbrun, comuna francesa situada en Lot.
 Montbrun, comuna francesa situada en Lozère.
 Francisco Montbrun, médico y político venezolano.